Als Polarbahn wird bezeichnet:
 Polarbahn, polare Bahn in der Raumfahrt.
 Polarbahn (Norwegen), geplante und aufgegebene Eisenbahnstrecke in Norwegen. 
 Polarkreiseisenbahn, eine 1947 geplante und teilweise gebaute Eisenbahnstrecke entlang des Polarkreises zwischen der Station Tschum (54 km südwestlich von Workuta) und Igarka am Jenissei.